Доленко — фамилия.
 Доленко, Василий Васильевич (1902—1998) — советский режиссёр по монтажу, народный артист Грузинской ССР (1969), заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Доленко, Григорий Назарович (1917—1990) — советский геолог и геофизик, академик НАН Украины (1979).